3-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (1958 Ballon d’Or)»
16 декабря 1958 года

Золотой мяч: 
 Раймон Копа

(первый раз)

< 2-я Церемонии вручения 4-я >
Золотой мяч 1958 года (фр. 1958 Ballon d’Or) — 3-й ежегодный выбор лауреата награды, вручаемой журналом France Football лучшему футболисту Европы. Обладателем награды стал испанский нападающий мадридского «Реала» Раймон Копа. Он стал первым французом и вторым футболистом мадридского «Реала» (после Альфредо Ди Стефано в 1957 году) — обладателем данной награды. Копа опередил Хельмута Рана и Жюста Фонтена.

Результаты голосования были опубликованы в номере 666 France Football 16 декабря 1958 года. В состав жюри входили 16 спортивных журналистов из следующих футбольных ассоциаций, включённых в УЕФА: Австрии, Англии, Бельгии, Венгрии, Испании, Италии, Нидерландов, Португалии, Турции, Франции, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Швеции, Шотландии и Югославии.

Система голосования 
Каждый из членов жюри выбирал пять игроков, которые по его мнению являлись лучшими футболистами Европы. Первому месту доставалось 5 баллов, второму — четыре, третьему — три, четвёртому — два, а пятому — один балл. Таким образом в розыгрыше находилось 240 баллов; максимально игрок мог получить 80 баллов.

Результаты

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 1958 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 1958 году